Противоторпедная защита — комплекс различных технических средств и действий, снижающих угрозу поражения кораблей и гидротехнических сооружений ВМБ (порта) торпедным оружием. 
 Противоторпедный буль: часть бортовой противоторпедной защиты.
 Конструктивная противоторпедная защита: специальные внутрикорабельные конструкции, предназначенные для обеспечения живучести корабля.

 Активная противоторпедная защита: средства активного уничтожения и подавления торпед (антиторпеда и пр.), напр., российский противолодочный комплекс «Пакет-НК».

 Противоторпедная сеть